Сантана може да се отнася за:

 Градове

 Сантана (Амапа)
 Сантана (Сао Томе и Принсипи)

 Други

 Карлос Сантана (р. 1947), мексиканско-американски китарист
 Сантана (група), американска музикална група